

Astronomia
 2353 Alva – asteroide della fascia principale

Onomastica
 Alva – forma femminile del nome scandinavo Alf
 Alva – nome inglese maschile

Persone
 Felipe Pinglo Alva – compositore e chitarrista peruviano
 Luigi Alva – tenore peruviano
 Piero Alva – calciatore peruviano
 Tony Alva – skater statunitense

Geografia

Regno Unito
 Alva – località del Clackmannanshire, in Scozia

Stati Uniti d'America
 Alva – census-designated place della Florida
 Alva – unincorporated community del Kentucky
 Alva – città dell'Oklahoma
 Alva – unincorporated community del Wyoming

Svizzera 
 Capanna Alva – rifugio alpino di Lodrino (Riviera)